Марія Браньяс Морера (ісп. Maria Branyas Morera; 4 березня 1907, Мексика) — іспанська супердовгожителька.
 Ла-Морера (ісп. La Morera) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Естремадура, у провінції Бадахос.
 Берні Улльоа Морера (ісп. Berny Ulloa Morera, 5 серпня 1950, Сан-Хосе) — костариканський футбольний арбітр.
 Будинок Льео-і-Морера (ісп. CasaLleoMorera) — будівля, спроектована відомим архітектором Луїсом Доменеком-і-Монтанером.
 Естадіо Алехандро Морера Сото, «Естадіо Алехандро Морера Сото» (ісп. Estadio Alejandro Morera Soto) — футбольний стадіон у місті Алахуела, Коста-Рика.